LHD est un suigle référent notamment à :
 Landing Helicopter Dock, type de navire d'assaut amphibie.
 Liner Heat Detection, ou Détecteur linéaire de chaleur
 Liechtensteiner Heimatdienst ou Service liechtensteinois pour la patrie, ancien parti politique.